Stroomkanaal (Heerenveen) (Streamkanaal), een kanaal tussen Gersloot en Tijnje in de gemeente Heerenveen
 Stroomkanaal (Lemmer) (Streamkanaal), een kanaal bij Lemmer in de gemeente De Friese Meren
 Stroomkanaal (Gouda), kanaal in Gouda
 Streamkanaal Willem Loréslûs, een kanaal in de gemeente Noardeast-Fryslân, zie Dokkumergrootdiep